Пертель — фамилия. Известные носители:
 Пертель, Аксель Гугович (1928—1997) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Пертель, Борис Владимирович (1888—1955) — российский спортивный стрелок, эстонский государственный деятель.
 Пертель, Тимо (род. 1989) — немецкий футболист.